

Codici 
 jel – Codice ISO 639-3 della lingua yelmek

Economia 
 JEL  – Standard di classificazione per la produzione scientifica in ambito economico

Musica 
 Jel  – musicista statunitense